Гаргас () — коммуна во французском департаменте Верхняя Гаронна.
 Гаргас () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Пещеры Гаргас — памятник палеолетического искусства.